Phillips County Courthouse ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Phillips County Courthouse (Arkansas), ID-Nr. 77000265
 Phillips County Courthouse (Colorado), ID-Nr. 07001306